Аушев Володимир Єгорович — український науковець, фізик.
 Аушев Руслан Султанович (нар. 29 жовтня 1954) — російський політичний та громадський діяч, перший президент Республіки Інгушетія (1993—2001).